Stockton (Califòrnia)
 Stockton (Illinois)
 Stockton (Iowa)
 Stockton (Kansas)
 Stockton (Maryland)
 Stockton (Minnesota)
 Stockton (Missouri)
 Stockton (Nova Jersey)
 Stockton (Utah)
 Fort Stockton, població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Stockton Springs, població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 Stockton-on-Tees, població del nord-est d'Anglaterra.
 John Stockton (1962), jugador de bàsquet estatunidenc.